Бельгия принимала участие в конкурсе песни Евровидение каждый год с момента его основания, кроме 1994, 1997 и 2001 годов, из-за неудачных выступлений в предыдущих конкурсах. После 30 лет участия Бельгия наконец выиграла конкурс в 1986. Победу ей принесла 13-летняя Сандра Ким с песней «J’aime la vie». В настоящее время минимальный возраст для участия в конкурсе — 16 лет, таким образом, Сандра Ким останется самым молодым победителем за всю историю конкурса, если возрастной предел не будет понижен. В 1987 Бельгия принимала конкурс, который проходил в Брюсселе. Бельгия занимала 2 место в 1978 и 2003 годах и была последней восемь раз. За всю свою историю Бельгия получила 2503 балла. Самое большое количество баллов Бельгия получила в 2017 году, когда выступала певица Бланш с песней «City Lights».

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Голосование за всю историю участия 
Баллы, отданные Бельгией

В полуфинале:

В финале:

Баллы, полученные Бельгией

В полуфинале:

В финале:

Как принимающая сторона

Фотогалерея

Примечания